Нормува́ння у будівни́цтві — діяльність з розроблення та затвердження норм та правил для обов'язкового застосування у сфері будівництва, містобудування та архітектури з метою формування безпечного середовища існування людини.

Див. також 
 Будівельні норми
 Центральний фонд будівельних норм